Томас де Ваал (, , Ноттингем) — британский журналист, специалист по Кавказу, автор исследований по современному Закавказью.

Биография 
Окончил в 1988 году Баллиол-колледж в Оксфорде. Специалист по русскому и новогреческому языкам.

В 1991—1993 годах работал на BBC World Service продюсером. Затем в 1993—1997 годах работал в Москве корреспондентом и обозревателем The Times, The Moscow Times и The Economist. В 1998—2000 годах был аналитиком по бывшему Советскому Союзу в BBC World Service, затем в 2000—2001 годах — репортером в Армении и Азербайджане. Также работал над книгой «Чёрный сад» о карабахском конфликте.

В 2002—2008 годах работал редактором по Кавказу в  (IWPR). Принимал участие в программах для кавказских журналистов. Редактор газеты «Панорама», издаваемой в Грузии и Абхазии. В 2009 году был научным сотрудником , занимался анализом и миротворческими проектами в Закавказье. С 2010 года по 2015 работал старшим научным сотрудником по Кавказу Фонда Карнеги. В настоящее время он является старшим научным сотрудником Carnegie Europe, специализирующимся на Восточной Европе и Кавказском регионе.

Публикации 
В 1999 году совместно с  работал над книгой «Чечня: Бедствие на Кавказе».

В 2001 году написал предисловие к англоязычной книге Анны Политковской A Dirty War: A Russian reporter in Chechnya.

В 2003 году, по итогам работы в зоне карабахского конфликта, де Ваал опубликовал книгу .

В 2006 году МИД России отказало ему в выдаче визы для посещения России, где он должен был участвовать в презентации русской версии книги по Нагорному Карабаху, основываясь на положениях закона, гласящего, что «в выдаче визы может быть отказано по мотивам государственной безопасности». Де Ваал считает, что отказ в выдаче ему визы был местью за его критические репортажи о Второй чеченской войне.

В 2010 году написал вторую книгу «Знакомьтесь: Кавказ».

В 2015 году написал книгу «Великая катастрофа: армяне и турки в тени геноцида».

Критика 
В 2009 году Томас Де Ваал опубликовал аналитический отчёт под заглавием «Карабахская ловушка: угрозы и дилеммы Нагорно-Карабахского конфликта». Одним из заключений отчёта было то, что нет «военного решения» конфликта — война будет катастрофой не только для Армении, Азербайджана и НКР, но и выйдет за пределы региона с далеко идущими экономическими и политическим последствиями. Министерство иностранных дел непризнанной НКР подвергло критике отчёт, увидев в работе «тактику запугивания» армянской стороны и призывы Азербайджан развязать новую большую войну на Южном Кавказе.

Президент армянской Академии политических исследовании, профессор Александр Манасян, в обзоре на «Чёрный Сад», писал, что Де Ваал «поддерживает точку зрения, которая совпадает с пропагандой из Баку».

, независимый армянский аналитик и журналист, писал, что Де Ваал в книге «Чёрный Сад» цитировал Сержа Саркисяна о Ходжалинской резне вне контекста.

В 2021 году его подвергли критике в открытом письме, адресованном Carnegie Europe и подписанном четырнадцатью учеными, в том числе Генри Терио, , Элизой Семерджян и Марком А. Мамигоняном за его статью What Next After the U.S. Recognition of the Armenian Genocide?, заявив в ней, что он: неточностями и приуменьшениями способствует отрицанию геноцида армян.

Семья Эфрусси 
Через свою бабушку, Элизабет де Ваал (в девичестве Эфрусси), Том де Ваал относится к Эфрусси — зажиточному еврейскому роду банкиров и покровителей искусства до 2-й мировой войны в Европе, чье богатство зародилось в XIX веке в Одессе, Российская империя. Он произвел некоторые исследования на тему русских корней своей семьи, и помогал исследованию своей семейной истории своему брату Эдмунду де Ваалу, которая привела к публикации книги «Заяц с янтарными глазами».

Примечания

Ссылки 
 Интервью армянскому интернет-телеканалу CivilNetTV
 Интервью в азербайджанском Университете свободы мысли (AFU)
 

Воспитанники Баллиол-колледжа
Кавказоведы Великобритании
Персоналии Би-би-си
Колумнисты
Сотрудники Фонда Карнеги‎